«Респіратор», НВО — науково-виробничий центр в Україні зі створення сучасної рятувальної та пожежної техніки, засобів захисту промперсоналу і саморятувальних пристроїв від шкідливого впливу газу, тепла в аварійних ситуаціях. 

Адреса: 83048, м. Донецьк, вул. Артема, 157, Україна.

Див. також 
 Підприємства гірничого машинобудування та обладнання України

Джерела 

Підприємства легкої промисловості України
Підприємства Донецька